Miesch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Miesch (* 1948), Schweizer Politiker (SVP)
 Hans Miesch (1918–1993), Schweizer Diplomat